Филип Райнхольд Ольсен (; ) — датский футболист, защитник клуба «Хельсингборг».

Клубная карьера 
На молодёжном уровне выступал за «АБ Гладсаксе». В 2014 несколько раз попадал в заявку основной команды на матчи первого дивизиона, но в играх участия не принимал. В июле 2015 перешёл в «Б-1908», где начал взрослую карьеру. Затем на протяжении шести лет выступал за «Брёнсхёй» и «Б-93» во втором и за «Роскилле» и «Хельсингёр» в первом дивизионе Дании.

7 августа 2022 перешёл в шведский «Хельсингборг», подписав с клубом контракт, рассчитанный на три с половиной года. 8 августа дебютировал в чемпионате Швеции в игре с «Хеккеном», появившись на поле в стартовом составе.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Дании
Игроки ФК «Брёнсхёй»
Игроки ФК «Роскилле»
Игроки ФК «Б-93»
Игроки ФК «Хёльсингёр»
Игроки ФК «Хельсингборг»